Donat – miejscowość i gmina w Szwajcarii, w kantonie Gryzonia. W 2017 roku liczyła 211 mieszkańców.

Miejscowości w Szwajcarii
Gminy w kantonie Gryzonia